«Крик» () — азербайджанский военный фильм, снятый в 1993 году Джейхуном Мирзоевым. Фильм повествует о судьбе азербайджанского военного в годы Карабахской войны, рассказывает о событиях, которые происходили в то время в Карабахе. В фильме показаны сцены боёв и жертвы Ходжалинской резни. Снят фильм на киностудии «Азербайджанфильм» и «Ашкарфильм». По утверждению создателей использовались истории, рассказанные беженцами, военнопленными и воевавшими солдатами. В фильме были также сняты сами очевидцы тех событий, а также бежавшие из города Ходжалы.

Фильм Крик внёс огромный вклад в историю азербайджанского кино.

Сюжет 
Герой фильма «Мачеха» Исмаил Гусейнов уже вырос, обзавёлся семьей, стал командиром батальона и отправился воевать в Карабах. Узнав о том, что происходит в Ходжалы, батальон Исмаила прибывает на вертолёте на место событий и обнаруживает убитых ходжалинцев. Армяне в обмен на топливо позволяют азербайджанцам собрать трупы. Потеряв голову от увиденного зрелища, Исмаил мчится на армянскую сторону, мимо ничего не понявших армянских постовых, туда, где находится армянин, с которым они договаривались. Свалив недоумевающего армянина с ног, Исмаил хватает камень и убивает его.

В одном из боёв батальон Исмаила попал в окружение армян. Потеряв всех людей он остался в доме вместе с боевым товарищем Ровшаном, который, чтобы не сдаться в плен, пускает последнюю пулю себе в висок. Исмаил, поначалу хотевший последовать за своим другом, в последний момент тратит последнюю пулю на врага, сам же попадает в плен.

Раненного в ногу Исмаила держат в доме, подвал которого имеет сообщающийся подземный коридор с Арменией, где прячутся армяне, как военные, так и гражданские. Командир отряда, армянский офицер Армен Хачатурянц ненавидит Исмаила, называет его «подлым турком», и даже, взяв своего двухлетнего племянника на колени показывает ему лежащего на кровати Исмаила, имитируя в этот момент стрельбу из автомата. Хачатурянц говорит Исмаилу, о том что скоро весь Азербайджан будет захвачен, и их отряд дойдёт до Баку.

Однако не все армяне в доме питают ненависть к азербайджанцам. Так врач-армянин, осматривающий ногу Исмаила, шёпотом говорит, что в душе против этой войны, что сам он тоже из Баку, и что если бы не волнения в Карабахе, то ничего бы не было. Он даёт понять Исмаилу, что в доме имеется подвал. Племянница Хачатурянца также жалеет пленника и ненавидит дядю за то, что тот издевается над ним.

Будучи в плену, Исмаил узнаёт по армянскому радио о занятии городов Карабаха, одного за другим. Ему больно смотреть как армяне танцуют под музыку в честь взятия Шуши и Лачина.

Во время одного из боёв все в доме прячутся в подвале, забыв ребёнка (племянника Хачатурянца). Исмаил же пытается поджечь дом, но заметив оставшегося в доме мальчика, быстро тушит огонь. Вышедший из подвала Хачатурянц понимает, что Исмаил пытался сжечь дом, но не сделал этого из-за ребёнка.

Однажды в дом попадает бомба, начинается пожар, и дом рушится. Все укрываются в подвале, оставив Исмаила лежать на кровати. Утром вышедшие из подвала армяне застают дом в руинах, а Исмаила целым.

Позже Исмаил был обменян на десяток армянских военнопленных.

В ролях 
 Джейхун Мирзоев — Исмаил
 Гаджи Исмайлов — Ровшан
 Мелик Дадашев — Армен Хачатурянц
 Лиана Гудадзе — племянница Хачатурянца 
 Фикрет Мамедов — армянский солдат
 Джебраил Рзаев 
 Екатерина Арчаия 
 Шамиль Махмудбеков — Самвел
 Наджиба Бейбутова
 Лала Багирова — учительница
 Эльмира Шабанова — мать Исмаила
 Фарадж Фараджев — Хорен
 Юрий Горобец 
 Шахмар Гарибов 
 Лида Бабаева 
 Санубар Искандерли — жена Исмаила
 Рахиб Алиев
 Агшин Сафаров
 Камал Гусейнов
 Камил Магеррамов 
 Назир Алиев — милиционер
 Рафик Алиев
 Назим Ибрагимов
 Анар Мамедов 
 Эльшан Рустамов 
 Джаваншир Гадиев
 Агаали Бабаев
 Сулейман Зейналов
 Фаик Бабаев

Съёмки 
 На съемках фильма Мирзоев просил своих коллег побить его, чтобы синяки на теле выглядели естественно.
 Фильм был снят в годы войны. Он сильно подействовал на режиссёра и сыгравшего главную роль Джейхуна Мирзоева. У переживавшего за своего героя Мирзоева появились проблемы со здоровьем, нередко случались инфаркты, от последнего из них Джейхун так и не очнулся и умер в 1993 году.

Награды 
 В 1994 году Комитетом Наград Азербайджана фильм был удостоен премии им. Гаджи Зейналабдина Тагиева за лучшую режиссёрскую работу.
 В этом же году режиссёр Джейхун Мирзоев был удостоен премии «Хумай» (посмертно).

Примечания

Ссылки 
 Культура и искусство Азербайджана
 Об отечественном… В кадре и за кадром!
 Fəryad 
 Ходжалы в памяти кинохроники 
 Фильм на Google videos
 Фильм на русском языке на YouTube

Фильмы-драмы Азербайджана
Фильмы на азербайджанском языке
Военные драмы
Фильмы о Карабахской войне
Фильмы студии «Азербайджанфильм»
Фильмы 1993 года
Фильмы Азербайджана 1993 года
Фильмы Джейхуна Мирзоева
Фильмы по сценариям Вагифа Мустафаева